Hans Krauß ist der Name folgender Personen:

* Hans Krauß (Fußballspieler, 1903) (1903–1981), deutscher Fußballspieler
 Hans Krauß (Fußballspieler, 1943) (* 1943), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch:
 Hans Kraus